CityRail (Sydney)
CityRail (Brussel)